Termenul „Soest” se poate referi la:

Soest, Germania
Soest (Țările de Jos)